«Friendship» puede referirse:

Traducción 
 Amistad.

Toponimia

en Estados Unidos 
 Friendship (Arkansas)
 Friendship (Maine)
 Friendship (Maryland)	
 Friendship (aldea), condado de Allegany, Nueva York.
 Friendship (pueblo), condado de Allegany, Nueva York.
 Friendship (Ohio)
 Friendship (Oklahoma)
 Friendship (Tennessee)
 Friendship (condado de Adams, Wisconsin)
 Friendship (condado de Fond du Lac, Wisconsin)
 Friendship Heights (Metro de Washington)
 Friendship Village (Maryland)

en Surinam 
 Friendship (Surinam)

Miscelánea 
 Friendship 7, cápsula del Mercury Atlas 6.
 Fokker F27 Friendship, transporte de pasajeros.
 Friendship, álbum de jazz del saxofonista Perico Sambeat.